För en lista över alla spelare i Arsenal med en artikel på svenskspråkiga Wikipedia, se :Kategori:Spelare i Arsenal FC

Detta är en lista över noterbara spelare som har spelat för Arsenal Football Club. Arsenal bildades som Dial Square 1886 av arbetare på Royal Arsenal i Woolwich, men bytte till Royal Arsenal kort därefter. De bytte senare namn igen till Woolwich Arsenal efter att ha blivit en professionell klubb 1891. Klubben gjorde sin debut i FA-cupen 1889 och gick med i the Football League 1893. De bytte namn igen till Arsenal 1914, ett år efter det att de hade flyttat genom hela London till Arsenal Stadium, Highbury.

Lista över spelare 
Nedanstående lista inkluderar alla Arsenal-spelare som har spelat 100 eller fler matcher för A-laget sedan 1886, i Football League, Premier League, FA-cup, League Cup eller någon annan europeisk tävling, som UEFA Champions League, UEFA Cup Winners' Cup, Inter-Cities Fairs Cup och UEFA-cupen. Inhopp är inkluderade, dock är inte spelare som endast spelade när det var krig. 

Spelarna är listade efter sin A-lagsdebut för klubben. Statistiken är korrekt per den 19 juli 2021.

Positionsförklaringar

Källor

Referenser 
 Statistik för spelare som slutade att spelade för Arsenal före 1995, är källbelagda ifrån: 
 Statistik för spelare som slutade att spelade för Arsenal mellan åren 1996 och 2006, är källbelagda ifrån: 
 Statistik för spelare som slutade att spelade för Arsenal efter 2006, eller fortfarande spelar för Arsenal, är källbelagda ifrån: 

Arsenal FC
Arsenal FC